Northern Line (CityRail), spoorlijn in Sydney.
 Northern Line (Izmir), spoorlijn in Izmir.
 Northern Line (Kaapstad), spoorlijn in Kaapstad.
 Northern Line (Londen), metrolijn in Londen.